

Histoire 
Ce nom théophore est notamment porté par :

 Nabuchodonosor , premier roi d'Isin, roi de Babylone vers 1135 av. J.-C. Il rendit une certaine puissance à son royaume mais se heurta à l'Assyrie ;
 Nabuchodonosor , le plus connu, souverain de Babylone ;
 Nabuchodonosor , prince de Babylone, proclamé par les Babyloniens en 522 av. J.-C. ;
 Nabuchodonosor , prince de Babylone.

Œnologie 

 Le nabuchodonosor est une bouteille de vin en verre d'une contenance équivalente à celle de 20 bouteilles de 75 cl, soit 15 l.

Poésie 

 Le nom Nabuchodonosor apparaît dans le poème Le bouton d'or de Robert Desnos, dans Villes (L'acropole officielle) du recueil Illuminations, dans la nouvelle Le Plus Bel Amour de Don Juan de Jules Barbey d'Aurevilly, ou encore "Le boa et le baoab" de Pierre Coran.

Personnage 
Nabuchodonosor (« Nab ») est un personnage du roman de Jules Verne, L'Île mystérieuse (1875).

Voir aussi 
 Nabuchodinosaure, une bande dessinée.
 Nabuchodonosor, traduction française du Nebuchadnezzar, le vaisseau de Morpheus dans la trilogie de Matrix.
 Nabuchodonosor est une chanson composée par Norbert Glanzberg sur des paroles de Pierre Delanoë, à propos d'un chat éponyme.
 Nabucco, un opéra de Giuseppe Verdi.

Références 

Nom théophore